Музей «Арсенал» - музей в городе Казанлык.

История 
Музей машиностроительного комбината им. Фридриха Энгельса в городе Казанлык был открыт 18 октября 1974 года в связи с 50-летним юбилеем пребывания оружейного завода в этом городе (с момента перемещения Софийского арсенала из столицы в Казанлык). Изначально учреждение имело статус заводского музея, в 1980 году получило статус государственного политехнического музея, посвящённого истории развития и достижениям военной промышленности и военной науки Болгарии с 1878 года.

12 июня 1989 года машиностроительный комбинат был перерегистрирован как государственная компания «Арсенал», а 20 декабря 1991 года - преобразован в закрытое акционерное общество «Арсенал». В связи с переименованием предприятия, музей был переименован в музей «Арсенал». В 1994 году один из залов был переоборудован в выставку продукции компании «Арсенал».

В 1997 году два зала были реконструированы, а экспозиция была обновлена.

Описание 
Музей находится в отдельном двухэтажном здании, он состоит из фойе, трёх выставочных залов, служебных, складских и подсобных помещений общей площадью 610 квадратных метров.

В сентябре 2017 года в музее насчитывалось около 1000 экспонатов (оружие и его компоненты, боеприпасы, механизмы и приборы), а также архивные документы и фотоснимки.

Экспонаты 
 пять винтовок и карабинов системы Манлихера (ремонт которых ранее осуществлял завод)
 хронограф "Буланже", использовавшийся для изменения начальной скорости пули (один из двух сохранившихся в Европе)
 различные варианты автоматов Калашникова болгарского производства, в разное время выпускавшиеся заводом (в том числе, первый 7,62-мм автомат Калашникова, выпущенный в Болгарии)
 экспериментальный пистолет Б-1300, разработанный на базе пистолета Макарова
 пистолет Arsenal Р-М01, разработанный на базе пистолета Макарова 
 7,62-мм ручной пулемёт Калашникова (выпуск которого освоен заводом)
 23-мм зенитная артиллерийская установка ЗУ-23-2 (выпуск которой завод освоил в 1983 году)
 9-мм пистолет-пулемёт "Шипка"
 40-мм револьверный гранатомёт "Лавина"
 противотанковый гранатомёт РПГ-7 (выпуск которого освоен заводом)
 60-мм пехотный миномёт и 60-мм десантный миномёт (разработанные и выпускаемые заводом)
 5,45-мм автомат АК-74 и гладкоствольный карабин "Сайга-410" российского производства, подаренные М. Т. Калашниковым во время посещения музея в 1999 году
 боеприпасы, в разное время выпускавшиеся заводом (патроны к стрелковому оружию различного калибра, их компоненты, ручные гранаты, а также 60-мм, 81-мм, 82-мм и 120-мм миномётные мины)
 образцы продукции гражданского назначения, выпускавшейся заводом (фрезерный станок, аккумулятор, стальные пластины, чугунные отливки...)

Примечания 

Военно-исторические музеи Болгарии
Арсенал